Столкновение в аэропорту Линате — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 8 октября 2001 года. На взлётной полосе аэропорта Линате столкнулись авиалайнер McDonnell Douglas MD-87 авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS) (рейс SK 686 Милан—Копенгаген) и частный самолёт Cessna 525A CitationJet CJ2 авиакомпании Air Evex (рейс Милан—Париж). В катастрофе погибли 118 человек — все находившиеся на обоих самолётах 114 человек (110 на MD-87 (104 пассажира и 6 членов экипажа) и 4 на Cessna 525 (оба пилота и 2 пассажира)) и 4 человека на земле; ещё 4 человека на земле получили ранения.

Сведения о самолётах

McDonnell Douglas MD-87 
McDonnell Douglas MD-87 (регистрационный номер SE-DMA, заводской 53009, серийный 1916, имя Lage Viking) был выпущен в 1991 году (первый полёт совершил 30 августа). 25 сентября того же года был передан авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS), став 15-м самолётом в её авиапарке. Оснащён двумя турбореактивными двигателями Pratt & Whitney JT8D-217C. На день катастрофы совершил 16 562 цикла «взлёт-посадка» и налетал 25 573 часа.

Состав экипажа рейса SK 686 был таким:
 Командир воздушного судна (КВС) — 36-летний Йоаким Густафссон (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании SAS 11 лет (с 1990 года). Управлял самолётом McDonnell Douglas DC-9. Налетал 5842 часа, 232 из них на McDonnell Douglas MD-87.
 Второй пилот — 36-летний Андерс Хюлландер (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании SAS 4 года (с 1997 года). Управлял самолётами Boeing 727, Boeing 737 и DC-9. Налетал 4355 часов, 1978 из них на McDonnell Douglas MD-87.

В салоне самолёта работали четверо бортпроводников:
 Лиза Андерсен (), 57 лет — старший бортпроводник.
 Олаф Якобссон (), 49 лет.
 Янне Пенттинен (), 30 лет.
 Эйлер Даниельсен (), 27 лет.

Всего на борту самолёта находились 110 человек — 6 членов экипажа и 104 пассажира.

Cessna 525 
Cessna 525A CitationJet CJ2 (регистрационный номер D-IEVX, заводской 25699, серийный 525A-0036) была выпущен в 2001 году и 5 сентября того же года был передан немецкой частной авиакомпании Air Evex. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями Williams-Rolls FJ44-2C. На день катастрофы совершил 20 циклов «взлёт-посадка» и налетал 28 часов.

Экипаж борта D-IEVX состоял из двух пилотов:
 Командир воздушного судна (КВС) — 36-летний Хорст Кенигсманн (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании Air Evex 10 лет (с 1991 года). Налетал свыше 5000 часов, свыше 2400 из них на Cessna 525.
 Второй пилот — 64-летний Мартин Шнейдер (). Очень опытный пилот, управлял самолётами Cessna 500/501, Cessna 525, Cessna 550, Cessna 560 и Learjet 45 (в качестве инструктора). Налетал свыше 12 000 часов, свыше 2000 из них на Cessna 525.

Всего на борту самолёта находились 4 человека — 2 пилота и 2 пассажира.

Хронология событий

Предшествующие обстоятельства 
Над аэропортом Линате навис густой туман, временами видимость была не более 50 метров.

Cessna 525A CitationJet CJ2 борт D-IEVX должен был перемещаться от аэропорта к взлётной полосе по северной рулёжной дорожке №R5, однако в условиях густого тумана пилоты ошиблись в выборе дорожки и вырулили на центр взлётной полосы по южной рулёжной дорожке №R6 (в неверном выборе маршрута сыграли не последнюю роль плохо читаемые из-за стёртой краски обозначения номеров дорожек). В связи с тем, что в аэропорту отсутствовал наземный радар, позволяющий контролировать перемещения самолётов и другой техники по территории аэропорта, и была давно отключена система сигнализации о выезде на взлётную полосу, диспетчеры не имели достоверной информации о местонахождении борта D-IEVX и не приняли никаких мер для того, чтобы он не оказался на пути взлетающего рейса Scandinavian Airlines System-686, который выполнял McDonnell Douglas MD-87 борт SE-DMA.

Столкновение 
В 08:09:28 UTC рейс SK 686 ожидал разрешения на взлёт на ВПП №36R. Спустя 53 секунды, в 08:10:21 самолёт начал разгон по взлётной полосе, достиг скорости 270 км/ч, и при отрыве от полосы на её 1108-м метре врезался в Cessna 525A, вырулившую на ВПП с дорожки №R6. В результате столкновения Cessna 525A полностью разрушилась, а у MD-87 оторвались правая стойка шасси и двигатель №2 (правый). Авиалайнер завалился на крыло, поднялся в воздух, пролетел несколько метров и, потеряв скорость, сел на ВПП и его резко развернуло влево. В таком положении рейс SK 686 пронёсся несколько метров по ВПП, выкатился за её пределы и на скорости около 200 км/ч всем левым бортом врезался в багажный ангар, полностью разрушился и сгорел (относительно уцелели только носовая часть с кабиной пилотов и хвостовая часть в районе стабилизаторов). В катастрофе погибли 118 человек — все 110 человек на борту MD-87, все 4 человека на борту Cessna 525A и 4 человека в багажном ангаре, также получили ранения 4 человека в багажном ангаре.

Расследование 
Расследование причин столкновения в аэропорту Линате проводило итальянское Национальное агентство по безопасности полётов (ANSV).

Окончательный отчёт расследования был опубликован 20 января 2004 года.

Согласно отчёту, причинами катастрофы стали: густой туман, ошибки авиадиспетчера и пилотов борта D-IEVX, отсутствие наземного радара, отсутствие видимой из кабин самолётов разметки взлётных полос, отключение сигнализации о занятии ВПП и многих других средств обеспечения безопасности.

В ходе расследования выяснилось, что диспетчеры долгое время не знали о столкновении самолётов, что привело к запаздыванию реакции пожарных расчётов. Итогом этого стала гибель заблокированных в кабине обоих пилотов борта D-IEVX, горевшего на ВПП 20 минут без вмешательства пожарных. Согласно отчётам экспертов, пилоты погибли от угарного газа.

Диспетчер наземного движения и несколько чиновников надзорных ведомств были приговорены итальянским судом к реальным срокам тюремного заключения.

Культурные аспекты 
 Столкновение в аэропорту Линате показано в 11 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в серии Невидимый самолёт. При этом самолёт рейса SK 686 в ней ошибочно указан как Boeing MD-87.

См. также 
 Столкновение в аэропорту Лос-Родеос
 Столкновение в аэропорту Сухуми
 Столкновение в аэропорту Барахас

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы рейса SK 686 на Aviation Safety Network
 Официальная реконструкция столкновения (ANSV) на  YouTube
 Accident Boeing MD-87 SE-DMA Cessna 525-A D-IEVX Milano Linate airport October 8, 2001 — Окончательный отчёт расследования ANSV

Авиационные происшествия 2001 года
Авиационные происшествия в Италии
2001 год в Италии
Октябрь 2001 года
События 8 октября
Столкновения авиалайнеров на земле
Авиационные происшествия Scandinavian Airlines
Авиационные происшествия с McDonnell Douglas MD-87
События в Милане